Pathiri peut désigner :
 Pathiri, une commune rurale du Burkina Faso
 Le pathiri, une galette à base de farine de riz dans la cuisine indienne